Fontanes foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendia-se por uma área de 11,28 km². 

Em 1 de janeiro de 2016, passou a fazer parte da nova comuna de Naussac-Fontanes.

Demografia 

Antigas comunas de Lozère